Nordergründe steht für:

 Offshore-Windpark Nordergründe, deutscher Windpark in der Nordsee
 Nordergründe, deutscher Tonnenleger, siehe Fassmer BL 44